Saint-Omer, Calvados
 Saint-Omer, Pas-de-Calais